Lucius Cornelius Sulla är ett namn som burits av flera romare:
 
* Lucius Cornelius Sulla, romersk politiker och militär
 Lucius Cornelius Sulla (konsul 5 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Cornelius Sulla Felix (konsul 33), romersk politiker